Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Els Callens e Meilen Tu 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Els Callens /  Meilen Tu (finale)
 Rita Grande /  Alina Židkova (quarti di finale)

 Nana Miyagi /  Samantha Reeves (semifinali)
 Li Ting /  Sun Tiantian (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2003